Александр Гольдберг:
 Гольдберг, Александр Львович (1922—1982) — советский историк и библиотековед, библиограф, книговед.
 Гольдберг, Александр Яковлевич (1909—1993) — советский поэт.